Barba de chivo puede referirse al nombre común de las plantas: 

 el nombre común de la planta Caesalpinia gilliesii,
 el nombre común de la planta Clematis drummondii
 el nombre común de la planta Corynephorus canescens
 el nombre común de la planta Cuscuta campestris.